

Personnalités 

Gerald Ford peut faire référence à :

 Gerald R. Ford (1913-2006), le  Président des États-Unis ;
  (1890-1962), un homme d'affaires et père du président américain ;
  (1924-2008), un homme d'affaires américain et fondateur de l'agence de mannequins Ford ;
  (1944-), un banquier américain.

Nommés en hommage au président américain 

 , le premier porte-avions de la classe à laquelle il a donné son nom, lancé en 2013
 Gerald R. Ford International Airport, l'aéroport près de Grand Rapids dans le Michigan
 Gerald R. Ford School of Public Policy, une école de l'Université du Michigan
 Gerald R. Ford Library, la bibliothèque de l'Université du Michigan

Nommé en hommage au banquier américain 

 Gerald J. Ford Stadium, un stade de Dallas au Texas